Nom alternatiu de Quba (Azerbaidjan)
 Una kubba designa al món islàmic una tomba amb una cúpula